Liam Kelly – calciatore irlandese nato nel 1975
Liam Kelly – calciatore scozzese nato nel 1990
Liam Kelly – calciatore irlandese nato nel 1995
Liam Kelly – calciatore scozzese nato nel 1996
Liam Kelly – musicista irlandese dei Dervish
Liam Kelly – politico irlandese